Морски́е пе́рья   — отряд колониальных коралловых полипов из подкласса восьмилучевых (Octocorallia). Большинство из 200 современных видов обитают на больших глубинах, лишь немногие распространены в прибрежных водах.

Строение

Характерная черта морских перьев — высокая степень интеграции колонии. В зрелом состоянии организм состоит из одного очень крупного первичного зооида и нескольких вторичных, образующихся на нём в результате почкования. Первичный зооид вытянут в длину и подразделён на два отдела — расширенную ножку, служащую для заякоривания в толще грунта, и находящийся над грунтом стебель (рахис), к которому крепятся вторичные зооиды. У представителей семейств Pennatulidae и Virgulariidae стебель первичного зооида образует несколько ветвей и вторичные зооиды расположены на них.

Таксономия

Насчитывают около 200 видов, объединяемых 14 семейств:

 Anthoptilidae
 Chunellidae
 Echinoptilidae
 Funiculinidae
 Halipteridae
 Kophobelemnidae
 Pennatulidae
 Protoptilidae
 Renillidae
 Scleroptilidae
 Stachyptilidae
 Umbellulidae
 Veretillidae
 Virgulariidae

Кладограмма

См. также

 Solumbellula monocephalus

Примечания

Литература

 Williams, G. C. (1995). Living genera of sea pens (Coelenterata: Octocorallia: Pennatulacea): illustrated key and synopsis. Zoological Journal of the Linnean Society 113: 93–140.

Ссылки 
 

Восьмилучевые кораллы
Отряды стрекающих